Jméno Ježov mají:

obce
 Ježov (okres Hodonín) – obec v okrese Hodonín
 Ježov (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov
hrady
 Ježov – zaniklý hrad na okraji Senohrab v okrese Praha-východ
a vyskytuje se i v názvech
 Malý Ježov 
 Velký Ježov – části obce Smilovy Hory v okrese Tábor
osoby
 Nikolaj Ježov – sovětský komunista a šéf NKVD

Externí odkazy